Callery bezeichnet:
 Callery (Pennsylvania), Ort im Butler County in Pennsylvania, USA

Callery ist der Familienname folgender Personen:
 Sean Callery (* 1964), amerikanischer Komponist
 Simon Callery (* 1960), britischer Künstler

Siehe auch:
 Calleary